Флаг Ипа́товского городского округа Ставропольского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом муниципального образования.

Утверждён 24 марта 2015 как флаг Ипатовского муниципального района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 10384.

С 1 мая 2017 года, на основании Закона Ставропольского края от 29 апреля 2016 года № 48-кз, все муниципальные образования Ипатовского муниципального района были преобразованы, путём их объединения, в Ипатовский городской округ.

Решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 года № 38 данный флаг утверждён как флаг Ипатовского городского округа.

Описание 
Описание флага муниципального образования гласит:
Флаг представляет собой прямоугольное равно-рассечённое красно-синее полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба в красном, жёлтом, синем и белом цветах.

Обоснование символики 
Разработанный на основе герба флаг Ипатовского городского округа отражает исторические и иные особенности данной территории и своей главной идеей выражает стремление местного населения и органов местного самоуправления к единению и процветанию.

Идея единения подчеркивается главной фигурой флага — золотым снопом, который символизирует не только аграрную хозяйственную ориентацию округа и урожай, но и единство, муниципальных образований района. Собранные в нём шестнадцать колосьев, символизируют количество территорий входящих в состав округа. Они сплочены в единый сноп, символизирующий Ипатовский городской округ. Сноп связан в виде бочки, отражая легендарность названия — «Винодельненский», ведь почти 200 лет поселение имело такое название, в связи с тем, что население занималось виноделием. И бочка своей бездонностью символизирует бездонность, безграничность творческого созидательного потенциала жителей района являясь и символом удачи.

Жёлтый цвет символизирует солнце, божественную силу, бессмертие, Бога, огонь, сияние, славу, выносливость, мужской принцип, богатство и олицетворяет всех солнечных богов, богов злаков и богов созревания урожая. Белый цвет обозначает прозрение, чистоту, невинность, непорочность, святость, священство, спасение, духовную власть, чистоту помыслов, святую жизнь и целостность. Синий цвет связан с истиной, интеллектом, откровением, мудростью, лояльностью, верностью, чистыми побуждениями, безупречной репутацией, широтой души, благоразумием, благочестием, миром, созерцанием и символизирует небо и воду. Красный олицетворяет зенит цвета, героизм, любовь, мужество, смелость, великодушие, воинственность, праздник, энергию, здоровье, силу, упорство, веру, плодородие и цвет великомученичества.

История 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и геральдическими правилами муниципальное образование вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

20 августа 2013 года решением Совета Ипатовского муниципального района для организации разработки герба и флага муниципального образования была учреждена комиссия, в состав которой вошли глава района (председатель комиссии) со своими заместителями, представители администрации и Совета района. К работе над созданием официальной символики района также был привлечён Союз геральдистов России.

18 марта 2015 года на заседании геральдической комиссии при губернаторе Ставропольского края заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Владимир Фёдорович Галенин и художник-геральдист Игорь Леонидович Проститов представили окончательный вариант районной символики. Проект был одобрен членами комиссии и рекомендован для рассмотрения на заседании районного Совета.

24 марта 2015 года депутаты Совета Ипатовского муниципального района утвердили герб и флаг муниципального образования. 7 апреля 2015 года соответствующее решение было опубликовано в газете «Ипатовский информационный вестник». Принятая Советом символика была направлена на рассмотрение в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

15 сентября 2015 года на заседании геральдической комиссии, проходившем в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, представителям администрации Ипатовского муниципального района были вручены свидетельства о регистрации символики муниципального образования в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации (герб — под номером 10383, флаг — под номером 10384).

Решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 года № 38 герб и флаг Ипатовского муниципального района были признаны официальными символами округа, а решение Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 24 марта 2015 года № 10 — утратившим силу. При этом графические изображения символов остались без изменений.

См. также 
 Герб Ипатовского городского округа

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Ипатовский городской округ
Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением бочки
Флаги с изображением баранов